Legazpi, község Spanyolországban, Baszkföld autonóm közösségben, Gipuzkoa tartományban
Legazpi, városrész Madridban
Legazpi, település a Fülöp-szigeteken, Bicol régióban, Albay tartomány székhelye
Legazpi, a madridi metró állomása